Taga és una muntanya del Ripollès.
 Cor Taga de Ribes de Freser.
 Taga és un asteroide, vegeu Llista d'asteroides